Липский повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Мазовецкое воеводство. Центр повята — город Липско. Занимает площадь 747,58 км². Население — 35 564 человека (на 2013 год).

Административное деление 
 Города: Липско, Солец-над-Вислой.
 Городско-сельские гмины: Гмина Липско, Гмина Солец-над-Вислой.
 Сельские гмины: Гмина Хотча, Гмина Цепелюв, Гмина Жечнюв, Гмина Сенно.

Демография 
Население повята дано на 2013 год.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята

Поветы Мазовецкого воеводства